ELN steht als Abkürzung für:
 Ejército de Liberación Nacional (Bolivien), eine Guerilla-Bewegung
 Ejército de Liberación Nacional (Kolumbien),  eine Guerilla-Bewegung
 Elektronisches Laborbuch, Electronic Laboratory Notebook
 Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur, eine Schlüsselnummer in der DDR aus acht Ziffern für alle im Inland produzierten und vom Ausland importierten Erzeugnisse und Leistungen
 European Leadership Network (ELN), ein Netzwerk prominenter Sicherheitspolitiker
 Nordic East Airways, nach dem ICAO-Code

Abkürzung